Князь Степан Фёдорович Львов (ум. 1693) — русский государственный деятель, стольник, окольничий и воевода во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей.

Из княжеского рода Львовых. Старший сын дворянина московского князя Фёдора Дмитриевича Львова, брат стольника Никиты Фёдоровича, дядя боярина Михаила Никитича. Двоюродный брат — князь Алексей Михайлович Львов.

Биография 
Впервые князь Степан Фёдорович Львов упоминается в 1646 году, когда он в чине стольника «дневал и ночевал» на государевом дворе. Во время правления царя Алексея Михайловича (1645—1676) сопровождал его в богомольных и загородных походах. В 1658-1676 годах в Боярской книге записан стольником. В 1669 году «дневал и ночевал» при гробе царевича Симеона Алексеевича. В 1675-1676 годах находился на воеводстве в Нижнем Новгороде.

При царе Фёдоре Алексеевиче (1676—1682) князь Степан Фёдорович Львов был пожалован в 1677 году в окольничие. В 1680 году обедал по царскому указу у патриарха Иоакима на Пасхальной недели. Сопровождал царя в его загородных походах, иногда посылался вперед для заимки станов. В январе 1682 года С. Ф. Львов подписал пятьдесят первым соборное постановление об отмене местничества, в мае дневал и ночевал у гроба царя Фёдора Алексеевича.

В 1683-1685 годах князь Степан Фёдорович Львов часто назначался на крестные ходы из Успенского собор в разные московские монастыри. В Успеньев день обедал у патриарха в крестовой палате. Часто сопровождал царя Петра Алексеевича в его походах на богомолья и подмосковные села. В 1692 году при царях Иване V и Петре I показан вторым окольничим.

Умер в 1693 году.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Львов Яков Степанович — стольник, дневал и ночевал у гроба царя Фёдора Алексеевича (1682), в походе с Государём из Москвы в Архангельск (1693), двадцатый стольник (1703), от него происходят все князья Львовы новейшего времени
 Князь Львов Матвей Степанович — стольник, в походе с Государём из Москвы в Архангельск (1693).

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Львов Степан Фёдорович. стр. 299.

 

Персоналии по алфавиту
Степан Фёдорович
Стольники (Русское государство)
Окольничие
Воеводы Нижнего Новгорода